Тріо ( від  — «три»)  — в загальному значенні може означати колектив із трьох осіб.

Відомі музичні колективи

Україна 
 Тріо бандуристок Національної радіокомпанії України створене у складі Оркестру народної та популярної музики Національної радіокомпанії (м. Київ).
 Тріо Маренич — український музичний колектив, що виконував пісні в народному стилі в основному українською мовою.
 Співає Тріо Маренич — студійний альбом Тріо Маренич, виданий у 1979 році.
 Тріо сестер Байко — українські співачки, сестри (вокальне тріо). Народні артисти УРСР (1979). Державна премія УРСР ім. Т. Шевченка (1976).
 Українське Державне Тріо у складі М. Полевський (фортепіано), Л. Тимошенко (віолончель), О. Ілевич (скрипка), постало 1926 у Харкові. Існувало до 1941.
 Вербена — тріо бандуристок, що існує при Черкаській обласній філармонії.
 Дніпрянка — тріо бандуристок Київської державної філармонії у складі Елеонори Миронюк, Валентини Пархоменко (з 1958), Юлії Гамової (з 1956).
 Золоті ключі — вокальне жіноче тріо Ніна Матвієнко, Валентиноюа Ковальська та Марія Миколайчук.
 Крайня Хата — вокальне жіноче тріо. Засноване у 1990 році у Львові.
 Львів'янки — тріо бандуристок Львівської консерваторії.
 Солов'ї Галичини — жіноче вокальне тріо Тернопільської обласної філармонії.
 Українка — музичний колектив при Національній філармонії України.
 Fontaliza — український альтернативний тріо-рок-гурт. Грає на межі альтернативи, панк-року, гранжу і рок-н-ролу.

Інші країни 
  — канадське фортепіанне тріо, один з найвідоміших камерних ансамблів Північної Америки, до складу якого входять Анналі Патіпатанакун (скрипка), Роман Борис (віолончель) та Джеймі Паркер (фортепіано). Засноване у 1993 році, володар трьох премій   (2004, 2011, 2019).
 Сестри Ендрюс — джазове тріо, один з найпопулярніших ансамблів в США в 1930-х і 1940-х.
 Троіца — білоруське етно-тріо, що виникло 1996 року. 2008 року гурт було номіновано на премію «WorldMusicTree».
 5th Ward Boyz — американське реп-тріо з Г'юстона, штат Техас.
 5th Ward Juvenilez — американське реп-тріо з Г'юстона, штат Техас. Назва походить від г'юстонського району Fifth Ward.
 Destiny's Child — американський жіночий R&b і поп-гурт. З'явившись як квартет, він зрештою став тріо у складі Бейонсе Ноулз, Келлі Роуленд і Мішель Уїльямс.
 HOME MADE Kazoku (Будинок, зроблений сім‘єю) — японське хіп-хоп тріо, записується в Ki/oon Records, підрозділі Sony Music.
 Il Volo (гурт) (Політ) — італійське поп-оперне тріо, до складу якого входять Джанлука Джинобле, П'єро Бароне та Іньяціо Боскетто.
 Martha and the Vandellas — вокальне тріо, створене 1963 року.
 No Angels — німецьке поп-тріо, що представляло свою країну на конкурсі пісні Євробачення 2008.
 Russian Circles — це інструментальне тріо із Чикаго, яке грає музику в стилі інструментальний рок/метал.
 Télépopmusik — французьке трип-хоп-тріо утворене у 1998.
 The Tiger Lillies (Тайгер Лілліз) — музичне тріо з Лондона, засноване в 1989 році.
 Vazquez Sounds — мексиканське музичне тріо, створене рідними братами і сестрою — Абелардо, Ґуставо і Ангелою Васкес.

Див. також 
 Веселе тріо () — маловідомий твір жінки художниці з Голландії першої половини 17 століття Юдит Лейстер (1609—1660).
 Тріо з Бельвіля — повнометражний мультиплікаційний фільм (2003), придуманий французом канадського походження Сільвеном Шоме.
 Тріо медового місяця (Honeymoon Trio) — американська короткометражна кінокомедія Роско Арбакла 1931 року.
 Героїчне тріо — кінофільм режисера Джонні То, який вийшов на екрани в 1993 році.